

Закшевек — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшевек — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Закшевек — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Закшевек — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Закшевек — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства